Брюс Маклиш Дерн (; род. 4 июня 1936, Чикаго, Иллинойс, США) — американский актёр кино и телевидения. Номинант на премии «Оскар» (1979, 2014), «Золотой глобус» (1975, 1979, 2014), BAFTA (2014) и «Эмми» (2011), призёр двух крупнейших мировых кинофестивалей — Берлинского и Каннского.

Биография 
Брюс Маклиш Дерн родился в обеспеченной семье американских аристократов. Его родной дядя — популярный поэт и драматург Арчибальд Маклиш.

Он получил прекрасное образование, закончив две престижные школы и поступив в Университет Пенсильвании. Но неожиданно для своих родных Брюс решает прекратить дальнейшее образование и проходит отбор в актёрскую студию Ли Страсберга. Довольно скоро Дерну стали доверять первые роли. Он дебютировал на телевидении. В 1958 году актёр сыграл первую роль на Бродвее. Через пару лет снялся у Элиа Казана. Там его и приметил Хичкок, позвавший Брюса в свой фильм «Марни», где его партнёрами по съёмочной площадке стали Типпи Хедрен и Шон Коннери.

Дружба с Джеком Николсоном позволила Дерну получить несколько небольших ролей в фильмах режиссёров с мировым именем. В то же время он играет во множестве телесериалов, с успехом шедших на американском телевидении. Со временем Дерн полностью отойдёт от ТВ-работ, решив сосредоточиться на кинокарьере. В 70-е годы карьера Дерна вообще складывалась удачно (за роли Тома Бьюкенена в драме «Великий Гэтсби» и капитана Боба Хайда в военной ленте «Возвращение домой» он получил номинации на «Золотой глобус», за вторую работу он также был номинирован и на «Оскар»). В 1982 году Дерн попал в число соискателей антинаграды Золотая малина, сыграв главную роль в фильме «Тату». Но уже через год актёра настигла удача на Кинофестивале в Берлине, где он получил приз за лучшую мужскую роль, блестяще воплотив образ Джорджа Ситковски в ленте «Тот самый чемпионат» режиссёра .

В дальнейшем Брюс Дерн стабильно и много снимается в кино, но его роли не всегда являются яркими и крупными. Исключение здесь — «чёрная» комедия Джо Данте «Предместье», где Дерн сыграл вместе с будущим дважды лауреатом премии Оскар Томом Хэнксом.

В 90-е актёр появляется в целом ряде событийных кинопроектов. Например, в биографической драме «Последний полёт Амелии Экхарт» (роль ), вестерне «Дикий Билл», комедии «Убрать перископ» и криминальной драме «Герой-одиночка» с Брюсом Уиллисом. В 2000-е карьера Дерна отнюдь не близится к закату. Он получает новые роли, появляясь на экране с актёрами совершенно другого поколения, годящимися ему во внуки — Лили Собески («Стеклянный дом»), Шарлиз Терон и Кристиной Риччи («Монстр»), Кристен Стюарт («Сладкая полночь»), Крисом Дж. Келли, Хейли Беннетт и Нейтаном Гэмблом («Врата в 3D»). Другие заметные картины с участием Брюса Дерна в этот период — «Уокер Пейн», «Астронавт Фармер», «Золотые мальчики».

В 2011 году на экраны вышла картина Фрэнсиса Форда Копполы «Между», где Дерн сыграл шерифа Бобби ЛаГранжа — одного из центральных персонажей триллера.

С 2011 года активно сотрудничает с Квентином Тарантино, снимаясь в его картинах «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка» и «Однажды в… Голливуде».

В 2013 году исполнил главную роль в роуд-муви Александра Пэйна «Небраска», за исполнение которой был удостоен приза за лучшую мужскую роль на 66-м Каннском кинофестивале.

Личная жизнь 
Был женат три раза. Вторая жена — актриса Дайан Ладд. Пара родила двоих дочерей — Дайану (умерла во младенчестве от травм, полученных после падения в бассейн) и Лору, впоследствии пошедшую по родительским стопам. В 1969 году пара рассталась. Третий брак оказался более успешным — с супругой Андреа актёр счастливо живёт и по сей день.

Избранная фильмография 
Всего за свою полувековую карьеру Дерн исполнил более 140 кино и телеролей.

Примечания

Ссылки 

Обладатели «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль
Киноактёры США
Выпускники Чоут Розмари Холл